La parola Malea può essere riferita a:
 Capo Malea – penisola del Peloponneso in Grecia
 Malea – genere di piante appartenente alla famiglia delle Ericaceae e comprendente una sola specie, Malea pilosa
 Capo Malea – promontorio dell'isola di Lesbo